Гёста (Йёста) Леонард Штольц (; ) — шведский шахматист, международный гроссмейстер (1954), шестикратный чемпион Швеции (1927—1953).

В шахматных соревнованиях выступал с конца 1920-х годов: участник ряда турниров северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Гёсты Штольца на сайте ФШР
 Выступления Гёсты Штольца на шахматных олимпиадах
 Выступления Гёсты Штольца на неофициальных шахматных олимпиадах
 Партии Гёсты Штольца на сайте 365chess.com

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века